Pavie kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Pavie Ridge,

Frankrike 

 Pavie, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar